Kasprzyk ist der Familienname folgender Personen:
 Ewa Kasprzyk (* 1957), polnische Sprinterin
 Marian Kasprzyk (* 1939), polnischer Boxer
 Mikołaj Kasprzyk (* 1953), polnischer Maler
 Stanisław Kasprzyk (1942–2022), polnischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Kasprzik